Payara peut désigner :

Toponymes

Payara : l'une des quatre divisions territoriales et statistiques dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Portuguesa ;
 Payara : la capitale de la paroisse civile de Payara de la municipalité de Páez dans l'État de Portuguesa ;
 Payara : une localité de la paroisse civile de Sierra Parima dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 San Juan de Payara : chef-lieu de la municipalité de Pedro Camejo dans l'État d'Apure ;
 Urbana San Juan de Payara : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Pedro Camejo dans l'État d'Apure.

Zoologie 
 Payara : l'un des noms vernaculaires de l'espèce de poissons Hydrolycus scomberoides.

Informatique 
 Payara Server : un serveur d'application Java EE dérivé de Glassfish.

Homonymie de toponyme